Pálinkás János (1968) festő, zenész
 Pálinkás János (?) grafikus, bélyegtervező, pénzérme-tervező
 Pálinkás János (?) építész